Mulsum steht für:

 Mulsum (Kutenholz), ein Ortsteil der Gemeinde Kutenholz im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Mulsum (Wurster Nordseeküste), eine Ortschaft der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Mulsum (Getränk), ein Getränk der antiken Römer